Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 14-es, továbbá 14A, 14M jelzésű villamosok:

Magyarország 

 14-es villamos (Budapest)
 14A villamos (Budapest)megszűnt
 14M villamos (Budapest)megszűnt

Csehország 

 14-es villamos (Prága)

Lengyelország 

 14-es villamos (Szczecin)megszűnt